Jacobs nebo Jakobs může být:

Aletta Jacobsová (1854–1929) – holandská feministka
Gillian Jacobs (* 1982) – americká herečka
Helen Jacobsová (1908–1997) – americká tenistka
Charles Fenno Jacobs (1904–1974) – americký fotograf
Jane Jacobsová (1916–2006) – americko-kanadská novinářka, spisovatelka a aktivistka
Jeremy Jacobs – americký sportovní podnikatel a manažer
Katie Jacobsová – americká režisérka a producentka
Louis  Jacobs – americký paleontolog
Marc Jacobs (* 1963) – americký módní návrhář
Marcell Jacobs (* 1994) – italský sprinter
Regina Jacobsová (* 1963) – americká atletka
Wilhelm Jakobs (1858–1942) – německý konstruktér, vynálezce Jakobsova podvozku kolejových vozidel
William Wymark Jacobs (1863–1943) – anglický autor povídek a novel

jiný význam
Jacobs (káva) – značka kávy